

События 
 Граф Галиндо Аснарес выбит Бернаром Тулузским из Урхеля и Серданьи.
 Викинги в первый раз грабят город Дорестад.
 Людовик Баварский созвал ополчение во Франкфурте.
 1 марта — архиепископы Франкского государства освободили императора Людовика I Благочестивого и возложили на него императорское облачение. Он примирился с Пипином I Аквитанским и Людовиком II Немецким. Императорское войско разбито полководцем Лотаря I Матфридом на границе Бретонской марки. Лотарь I взял Шалон и ограбил его.
 Июнь — в сражении при Блуа Лотарь I потерпел поражение. Лотарь просил отца о прощении. Тот простил его, но оставил только Италию.
 Адалард — новый архиканцлер (до 840) императора Франкского государства Людовика I Благочестивого.
 Возобновление нападений неретвлян на венецианские суда.
 Папа римский Григорий IV возводит епархию Гамбург в архиепископство; первый архиепископ — Ансгар.
 Подавление восстания цыган в Ираке.
 Между 834 и 837 годами — основание крепости Саркел на Дону против «западных врагов» — возможно, русов, мадьяр, славян.
 Император Японии Ниммё (810—850).
 Эд мак Боанта — король Дал Риады (до 839).
 Дрест IX — король пиктов (до 837).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 834 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 834 году
 Ибн Хишам — арабский учёный из Басры.
 Фридугис — архиканцлер императора Франкского государства Людовика I Благочестивого.
 Ангус II — король пиктов и Дал-Риады.

См. также